Góra Krzyżowa – wzniesienie na Wzgórzach Strzegomskich
 Góra Krzyżowa – wzniesienie w Lidzbarku Warmińskim
 Krzyżowa Góra – wzniesienie w Gdyni
 Krzyżowa Góra – wzniesienie w Paśmie Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim